palazzo del Tribunale di Bergamo
 palazzo del Tribunale di Parma
 palazzo del Tribunale di Pavia
 palazzo del Tribunale di Salerno
 palazzo del Tribunale di Treviso

Pagine correlate 
 Palazzo di Giustizia